Die 1. Bundesliga Snooker ist in Deutschland die höchste Spielklasse im Snooker. Erstmals ausgetragen wurde sie 1999.

Dabei ermitteln acht Mannschaften an je sieben Hin- und Rückrundenspieltagen den Deutschen Snookermeister, sowie die Absteiger in die 2. Bundesliga.

Ein Spieltag besteht aus acht Snooker-Partien im Best-of-5-Modus.

Deutsche Mannschaftsmeister 
 1999: PSV Duisburg
 2000: 1. SC Breakers Rüsselsheim
 2001: PSC Kaufbeuren
 2002: PSC Kaufbeuren
 2003: BBF Wuppertal
 2004: BSC Füssen
 2005: PSC Kaufbeuren
 2006: 1. Berliner SV
 2007: 1. SC Breakers Rüsselsheim
 2008: BBF Wuppertal
 2009: BBF Wuppertal
 2010: BBF Wuppertal
 2011: BBF Wuppertal
 2012: BBF Wuppertal
 2013: BSV Wuppertal 1929 (zuvor BBF Wuppertal)
 2014: BC Stuttgart 1891
 2015: 1. DSC Hannover
 2016: SC 147 Essen
 2017: BC Stuttgart 1891
 2018: 1. SC Mayen-Koblenz
 2019: 1. SC Mayen-Koblenz
 2020: TSG Heilbronn
 2021: aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht ausgetragen
 2022: TSG Heilbronn

Mit insgesamt sieben deutschen Meistertiteln ist der Billard Sportverein Wuppertal 1929 (kurz BSV Wuppertal), der bis 2011 unter dem Namen BBF Wuppertal (Barmer Billardfreunde Wuppertal) bekannt war, Rekordmeister.

Abschlusstabellen

1998/99

1999/2000

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2021/22

Einzelnachweise